Abrahamsberg – quartiere di Bromma, circoscrizione di Stoccolma
 Abrahamsberg – stazione della metropolitana di Stoccolma